El Masters de París 2012, conegut oficialment com a BNP Paribas Masters 2012, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'octubre i el 4 de novembre de 2012 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista valencià David Ferrer va posar la cirereta a la seva millor temporada aconseguint el títol més important de la seva carrera, primer Masters, i també encapçalant la llista de més títols individuals de l'any amb 7. Cal destacar l'actuació del polonès Jerzy Janowicz que va disputar la final provinent de la fase prèvia i sent força desconegut en el circuit professional.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012